C2 може значити:

 C2 — дикарбон.
 C2 Pictures — кіностудія.
 Citroën C2 — автомобіль компанії Citroën.
 Скорочення імені компанії Ворда Каннінгема Cunningham & Cunningham, Inc.